Francisco Díaz puede referirse a:

 Francisco Díaz de Alcalá (1527-1590), médico español, considerado el primer urólogo.
 Francisco Díaz de San Buenaventura (1652-1728), teólogo y sacerdote franciscano español.
 Francisco Díaz Santos Bullón (1687-1764), eclesiástico y hombre de estado español.
 Francisco Díaz de Écija (1713-1748), fraile español - canonizado en 2000; festividad: 29 de octubre.
 Francisco Díaz (1725-?), pintor español;
 Francisco Díaz Covarrubias (1833-1889), ingeniero, geógrafo, científico y diplomático mexicano. 
 Francisco Díaz de León (1897-1975), artista mexicano.
 Francisco Díaz, gobernador de la provincia de San Juan, Argentina entre 1855 y 1857.
 Francisco Díaz García